Alfred Hofstetter ist der Name folgender Personen:

* Alfred Hofstetter (Politiker, 1869), Schweizer Politiker (FDP) und Nationalrat
 Alfred Hofstetter (Politiker, 1898), Schweizer Politiker (FDP)